Оте́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 10 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 207 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 561,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Отей на сайті французького Національного інституту географії
 Отей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Отей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза